Vajtang III (1276—1308) fue un rey de Georgia, nombrado por el khan del Ilkanato para hacer frente a la revuelta de su hermano David VIII, que tenía el apoyo del pueblo. Era el segundo hijo de Demetrio II Tavdadebuli y de una princesa Comnenos, Ripsime, con quien tuvo dos hijos: Demetre, gobernador de Dmanisi; y
Giorgi, gobernador de Samshvilde.

Fue proclamado en 1302. Murió asesinado en Najicheván antes de 1308. 

Ese mismo año, tras su muerte, el hijo de David VIII, nombrado Jorge VI, subió al trono siendo reconocido por el khan.

Ascendencia

Referencias 

Reyes de Georgia del siglo XIV
Dinastía Bagrationi del reino de Georgia
Monarcas ortodoxos de Georgia